Кагава ( иероглифы благоухание и река)

 Кагава (префектура) — префектура в Японии.

Персоналии 
 Кагава, Кёко (род. 1931) — японская актриса.
 Кагава, Киёто (1895—1943) — японский адмирал.
 Кагава, Манао (род. 1993) — профессиональная сёгистка.
 Кагава, Мицуо (1923—2001) — японский археолог.
 Кагава, Сати — японский футболист, игравший на позиции нападающего.
 Кагава, Синдзи (род. 1989) — японский футболист клуба "Сент-Трюйден"
 Кагава, Таро (1922—1990) — японский футболист.
 Кагава, Тоёхико (1888—1960) — японский пацифист.
 Кагава, Тэцуо (род. 1969) — японский астроном.
 Кагава, Хидэёси (род. 1987) — японский каратист.
 Кагава, Хироси (род. 1924) — японский футболист и журналист.